Martin Litton ist der Name folgender Personen:

* Martin Litton (Naturschützer) (1917–2014), US-amerikanischer Naturschützer 
 Martin Litton (Musiker) (* 1957), britischer Jazzpianist